Alex Bapela (4 de outubro de 1969) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como meia.

Carreira 
Alex Bapela se profissionalizou no Real Rovers.

Seleção 
Alex Bapela integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 1998, vice-campeã.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: Vice - 1998

Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000